Стефан Ангелов Робев е български предприемач от Македония.

Биография 
Робев е роден в 1842 година в Охрид, Османската империя, днес Северна Македония. Роден в известната възрожденска фамилия Робеви, син е на Ангел Робев и брат на Константин Робев, Евтим (1835 - 1863), Йонче (1826 - 1849) и Наум (1833 - 1863), а Анастас Робев му е чичо. Завършва гимназия в Атина (1856 – 1860), следва във Виена или Лайпциг и работи в търговската кантора на Робеви във Виена, където където умира през 1880 година.

Фамилия

Бележки 

Родени в Охрид
Робеви
Български предприемачи от Македония
Починали във Виена
Българи в Австро-Унгария
Български търговци